Andrzej Wójcik (1926–2009) – polski filolog, profesor, badacz poezji antycznej
 Andrzej Wójcik (ur. 1963) – polski piłkarz
 Andrzej Wójcik (ur. 1932) – polski polityk, minister handlu zagranicznego w rządzie Zbigniewa Messnera
 Andrzej Wójcik (ur. 1952) – polski pisarz science fiction
 Andrzej Wójcik (ur. 1960) – polski biolog specjalizujący się w cytogenetyce i radiobiologii, profesor